Ironheart (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comics
Ironheart (televisierie), een aankomende televisieserie gebaseerd op het personage
Ironheart (film), een film uit 1992 geregisseerd door Robert Clouse